Санна́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 95 км на схід від Ліможа, 45 км на схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 167 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 364,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Санна на сайті французького Національного інституту географії
 Санна на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Санна на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Санна на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Санна на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез